María Díaz de Haro (c. 1320 - 16 de septiembre de 1348). Dama castellana. Era hija de Juan el Tuerto y de Isabel de Portugal, y fue señora de Vizcaya desde 1334 hasta que falleció en 1348. 

Fue bisnieta del rey Alfonso X de Castilla.

Orígenes familiares 
Era hija de Juan el Tuerto, que fue señor de Vizcaya, y de Isabel de Portugal, y era nieta por parte paterna del infante Juan de Castilla el de Tarifa y de María Díaz de Haro, señora de Vizcaya. Y por parte materna era nieta del infante Alfonso de Portugal, hijo a su vez del rey Alfonso III de Portugal, y de Violante Manuel.

Biografía 
Nació hacia 1320, y en 1326 su padre fue asesinado en Toro por orden del rey Alfonso XI de Castilla, que confiscó las propiedades del difunto. Y María Díaz de Haro fue llevada a Francia donde vivió en la ciudad de Bayona. Estando en esta ciudad, Juan Núñez III de Lara, que era señor de Lara y uno de los magnates más destacados del reino castellano, solicitó desposarse con ella, lo cual se llevó a cabo en ese mismo año. 

Durante la primera parte del reinado de Alfonso XI, su esposo, Juan Núñez III de Lara, reclamó en su nombre las propiedades que habían pertenecido a su padre, guerreando contra el rey en varias ocasiones, hasta su reconciliación definitiva con el monarca, después de que este le hubiera sitiado y vencido en la ciudad de Lerma. Después de la paz acordada entre su esposo y el rey, ambos convivieron pacíficamente con el soberano castellano-leonés, que les ratificó la posesión del señorío de Vizcaya, al tiempo que se comprometía a no usar el título de señor de Vizcaya, que el monarca había utilizado desde 1332.

María Díaz de Haro falleció 16 de septiembre de 1348, y según algunos autores poco después de dar a luz a su hijo Nuño Díaz de Haro, que heredó el señorío de Vizcaya a la muerte de su padre, ocurrida en 1350 en la ciudad de Burgos.

Sepultura  
 
María Díaz de Haro fue sepultada en el convento de San Francisco de Palencia, según consta en el testamento que su yerno, el conde Tello de Castilla, otorgó en Cuenca de Campos el 9 de agosto de 1368. Y en dicho testamento también consta que sus restos mortales descansaban ante el altar mayor de la iglesia conventual de San Francisco, ya que el conde Tello, que también fue sepultado en 1370 en el mismo convento, ordenó expresamente que su cadáver fuera depositado «delante del altar mayor, par a par de mi suegra doña Maria», siendo esa la única información que se conoce sobre el enterramiento de María Díaz de Haro.

Sin embargo, la capilla mayor de la iglesia de San Francisco de Palencia fue «remodelada» a principios del siglo XVI, y se desconoce dónde fueron depositados los restos de la señora de Vizcaya. Y, por otra parte, conviene señalar que en la sacristía de la iglesia de San Francisco se conserva en la actualidad el sepulcro del conde Tello de Castilla, que dispuso en su testamento ser sepultado en un sarcófago recubierto de plata.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en Bayona en 1331 con Juan Núñez III de Lara, señor de Lara y bisnieto de Alfonso X de Castilla, y fruto de su matrimonio nacieron varios hijos:

 Juana de Lara (1333–1359), señora de Lara y  de Vizcaya, contrajo matrimonio con Tello de Castilla, hijo natural del rey  Alfonso XI, I señor de Aguilar de Campoo y desde la muerte de su cuñado señor de Vizcaya y Lara 
 Lope Díaz de Haro (c. 1337–1350), quien falleció en la infancia.
 Isabel de Lara (c. 1335–1361), contrajo matrimonio en 1354 con el infante Juan de Aragón, hijo de Alfonso IV de Aragón. Y su esposo fue asesinado por orden de Pedro I de Castilla en 1358, y ella lo fue tres años después, en 1361.
 Nuño Díaz de Haro (1348–1352).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
  Genealogía de María Díaz de Haro, bisnieta de Alfonso X el Sabio y señora de Vizcaya (en inglés)
  Ficha genealógica de María Díaz II de Haro. Fundación Casa ducal de Medinaceli

Casa de Borgoña (España)
Haro (familia)
Señores de Vizcaya
Nobles de España del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XIV